Роман Андреевич Официнский (. род. 6 марта 1969, с. Оглядов (ныне Радеховского района Львовской области Украины) — украинский историк, поэт, прозаик, публицист, педагог. Доктор исторических наук (2006). Профессор (2008). Проректор по научно-педагогической работе (2012—2014), заведующий кафедрой истории Украины (2012—2018), заведующий кафедрой туризма (2018—2021) Ужгородского национального университета.

Биография 
В 1993 году окончил с отличием исторический факультет Ужгородского государственного университета, затем в 1996 году — аспирантуру при кафедре истории Украины Ужгородского государственного университета, где впоследствии преподавал четверть века на кафедрах теории и истории государства и права, политологии, истории Украины, истории Венгрии и европейской интеграции. Одновременно преподавал в Ужгородском коммерческом техникуме, Закарпатском институте последипломного педагогического образования, Закарпатском областном центре переподготовки и повышения квалификации работников органов государственной власти, Карпатском университете имени Августина Волошина.

В 1987—1989 годах служил в Советской Армии в Главном управлении космических орбитальных средств министерства обороны СССР на космодроме «Байконур» в Казахстане . Награждён медалью СССР «За отличие в воинской службе» 2-й степени.

Позже — заместитель директора Закарпатского центра социальных служб для молодёжи (1994—1996), заместитель председателя Закарпатского молодёжного демократического союза (1994—1998). Главный редактор научных сборников «Молодёжь — Украина» (1994—1997), «Тысячелетия» (2014—2017), «Этника Карпат» (2016). Главный редактор областных еженедельных газет «Социал-демократ» (1998—2002), «Мировоззрение» (2002—2003). Советник председателя Закарпатской областной общественной эколого-просветительской организации «Природа» и главного редактора областной газеты «Природа» (2003—2005).

Прошел стажировку по местному управлению в штате Массачусетс, США (1997). Комиссар украинско-венгерской научной экологической экспедиции «Тиса-2003». Эксперт в проекте Европейской комиссии «Предупреждение и управление паводковыми рисками в Закарпатской области» (2004).

Был членом коллегии Государственного архива Закарпатской области (2008—2012). Эксперт Министерства образования и науки Украины по отбору учебников для 11 класса (2019). Член редакционной коллегии энциклопедического издания «Свод памятников истории и культуры Закарпатской области» (2020—2022). Член жюри Международной премии имени Ивана Франко (2020—2021).

Председатель диссертационного совета по историческим наукам Ужгородского национального университета для защиты кандидатских и докторских диссертаций по специальностям «История Украины» и «Всемирная история» (2013—2016). Научный руководитель 1 доктора и 7 кандидатов исторических наук.

Научная и творческая деятельность 
Автор монографий:

 «Политическое развитие Закарпатья в составе Венгрии (1939—1944)» (1997),
 «Политическое развитие независимой Украины (1991—2004)» (2005),
 «Новоселица в прошлом и настоящем (1371—2008)» (2009),

 «Иван Франко в историографическом треугольнике: интерпретации, источники, взаимоотношения» (2011),

 «Новейшая литература Закарпатья» (2015),
 «Народные предания Закарпатья» (2016),
 «Карпатская Украина» (2020),
 «История УПА» (2021),
 «Закарпатье издавна» (2022).

Учебных пособий:

 «Европейская и евроатлантическая интеграция Украины: социальный аспект» (2007),
 «Экскурсии по Ужгороду» (2017),
 «Экскурсии по Закарпатью» (2019).

Поэтических сборников:
 «Нашествие ангелов» (1993),
 «Ураган тысячелетий» (1997),
 «Идеология восстаний» (2004),
 «Жура журавлей» (2019).
Сборников прозы:
 «Ломиголовка» (2015),
 «Красная линия» (2018).

Публицистических книг:
 «Сто впечатлений из Америки» (2001),
 «Девять бокорашей и неверная Тиса» (2003),
 «Трудно жить Кассандрой» (2008),
 «Стальные нервы тореадора» (2015).

Награды 
 Медаль «За отличие в воинской службе» II степени (1989).
 Благодарность Президента Украины (1999).
 Почётные грамоты Украинского государственного центра социальных служб для молодежи (1999), Национального союза журналистов Украины (2001), Закарпатского областного совета профсоюзов (2002), Закарпатской областной государственной администрации (2009), архиепископа Мукачевского и Ужгородского (2011).
 Орден Георгия Победоносца III степени Мукачевско-Карпатской епархии (2019).
 Премии имени Михаила Лучкая (2018), Петра Скунца (2019), Дмитрия Яворницкого (2020).
 Почетный краевед Украины (2019).

Ссылки 
 Роман Офіцинський 
 Индекс цитирования Google Scholar
 Международный идентификатор исследователя
 Профиль ученого
 Ютуб-канал

Педагоги Украины
Украинские поэты
Историки Украины
Публицисты Украины
Редакторы Украины